Winton kan syfta på:

 Winton (bilmärke)

Geografi

Australien 

 Winton, Queensland, ort, 
 Shire of Winton, Queensland, 
 Winton, Victoria – en ort i Victoria, Australien

Nya Zeeland 

 Winton, Nya Zeeland, ort, Southland, Southland District,

Storbritannien 

 Winton, Cumbria, ort, 
 Winton, Stank and Hallikeld, parish, North Yorkshire, 
 Winton, Dorset – en ort i Bournemouth, Dorset, England
 Winton, East Sussex – en ort i East Sussex, England
 Winton, Greater Manchester – en ort i Salford, Greater Manchester, England
 Winton, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England

USA 

 Winton, North Carolina, countyhuvudort, Hertford County, 
 Winton, Minnesota, ort, Saint Louis County, 
 Winton, Kalifornien, ort, Merced County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar